Człowiek z kamerą (film 1928)
 Człowiek z kamerą (film 1929)